Detta är en lista över de 650 kommunerna i departementet Nord i Frankrike.

Inom parentes markeras om kommunerna deltar i någon kommunal samverkan:
(CUDL) Communauté urbaine de Lille Métropole, skapad 1966.
(CUD) Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, skapad 1968.
(CAC) Communauté d'agglomération de Cambrai, skapad 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération du Douaisis, skapad 2002.
(CAM) Communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre, skapad 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, skapad 2001.
(CAV) Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, skapad 2001.

Nord
Kommuner Nord